Gromada Stoczek (powiat lubartowski → radzyński), s. Stoczek
 Gromada Stoczek (powiat łukowski → radzyński), s.  Stoczek (Kocki)
 Gromada Stoczek (powiat łukowski), s. Stoczek (Łukowski)
 Stoczek (gromada w powiecie węgrowskim), s. Stoczek